Васи́лий Но́виков:
 
 
 Новиков, Василий Захарович (1911—1985) — Герой Советского Союза.
 Новиков, Василий Иванович (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 Новиков, Василий Константинович (1891—1956) — заслуженный артист РСФСР (1938), заслуженный деятель искусств РСФСР (1948).
 Новиков, Василий Корнеевич (1907—1981) — Герой Советского Союза.
 Новиков, Василий Логинович (1915—1941) — Герой Российской Федерации.
 Новиков, Василий Михайлович (1910—1979) — Герой Советского Союза.
 Новиков, Василий Николаевич (род. 1946) — секретарь ЦК ПКБ, доктор наук.
 Новиков, Василий Петрович (1924—1998) — генерал-полковник.
 Иеромонах Василий (Новиков) (1949—2010) — сельский священник, автор проповеди, включённой в Федеральный список экстремистских материалов.
 Новиков, Василий Семёнович (род. 1949) — российский учёный, лауреат Государственной премии РФ.
 Новиков, Василий Сергеевич (1914—1945) — Герой Советского Союза. Примечания